Denne artikel beskriver slutspillet (knockout-fasen) i herrernes EHF Champions League 2015-16.

Kvalificerede hold 
Top-seks placerede hold fra hver af de to grupper går videre til slutspillet.

Format 
12 hold spiller hjemme- og udekampe i den første slutspilsfase, med de ti kvalificerede hold fra gruppe A og B og de to hold, der kvalificerer sig fra gruppe C og D. Derefter vil de seks vindere fra disse kampe slutte sig til vinderne af gruppe A og B for at spille hjemme og ude for at få retten til at gå videre til final four.

Ottendedelsfinaler

Kampe 

|}

Kvartfinaler

Kampe 

|}

Final four 
"Final four" er en runde hvor der spilles semifinaler, finale og bronzekamp. Kampene spilles i Lanxess Arena i Köln, Tyskland den 3. og 4. juni 2017.

Bracket

Semifinaler

Kamp om tredieplads

Finale

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Final four website 

2016-17 - slutspil (mænd)